Сезон 2007/08 стал для «Торонто» 90 по счету в НХЛ.

Статистика игроков

Все игроки

Вратари

Изменения в составе

Драфт НХЛ

См. также 
НХЛ в сезоне 2007/2008
Драфт НХЛ 2007

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков «Торонто» в сезоне 2007-2008 на сайте http://www.hockeydb.com/

НХЛ в сезоне 2007/2008
Сезоны «Торонто Мейпл Лифс»